Die ESL One New York 2017 ist ein von der ESL veranstaltetes Counter-Strike: Global Offensive-Turnier, welches vom 15. September 2017 bis 17. September 2017 im Barclays Center in New York stattfand. Die acht teilnehmenden Teams spielten um insgesamt 250.000 $ Preisgeld. Der Sieger des Turniers ist der FaZe Clan. Parallel dazu hat zum zweiten Mal in Folge ein Street-Fighter-V-Turnier stattgefunden, in welchem 256 Spieler um 50.000 $ gespielt haben.

Format 
Die acht teilnehmenden Teams wurden gemäß der Weltrangliste in zwei Gruppen eingeteilt, der Modus wurde in Folge von den Mannschaften durch Votum bestimmt. Die Gruppenphase wurde in einem Double-Elimination-System gespielt, wobei das Eröffnungsspiel und die Siegerrunde ein Best-of-one Spiel waren, Eliminierungsspiele und die Verliererrunde wurden in einem Best-of-three gespielt. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sind in die Play-offs aufgestiegen, die im üblichen Single-Elimination-System gespielt wurde. Die Semi-Finale wurden durch Best-of-three-Spiele entschieden, der Sieger wurde im großen Finale durch ein Best-of-five-Spiel bestimmt.

Gruppen

Gruppe A 
  SK Gaming (#1) (Invite)
  Cloud 9 (#5) (North America Qualifier)
  Natus Vincere (#9) (Invite)
  Team EnVyUs (#16) (Europe Qualifier)

Gruppe B 
  FaZe Clan (#7) (Invite)
  Astralis (#8) (Invite)
  Team Liquid (#11) (Invite)
  Virtus.Pro (#14) (Invite)

Turnierverlauf

Gruppenphase

Gruppe A 
Ergebnisse der Gruppe A

SK Gaming wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte als erstes den Einzug in die Playoffs fixieren. Das im Turnier zweitgesetzte Team Cloud9 konnte in der Verliererrunde gegen Natus Vincere klar auf zwei Karten den Einzug ins Semifinale fixieren. Team EnVyUs verlor bereits im Eliminierungsspiel gegen Natus Vincere mit 0:2 und schied damit als erstes aus dem Turnier aus.

Gruppe B 
Ergebnisse der Gruppe B

In der Gruppe B konnte der FaZe Clan in zwei Spielen klar überzeugen und ins Semifinale einziehen, während das Team Liquid gegen das besser gesetzte Team Astralis in der Verliererrunde über volle drei Maps gehen musste, um den Einzug in die Playoffs zu sichern. Virtus.Pro musste sich bereits im Eliminierungsspiel geschlagen geben und aus dem Turnier verabschieden.

Playoffs 

Ergebnisse der K.O.-Runden

Im ersten Semifinale konnte Team Liquid auf der ersten Map, dem bis dahin ohne Punkteverlust spielenden brasilianischen Team SK Gaming in der Verlängerung den ersten Sieg 22:18 abringen. Nach dem Ausgleich musste die Entscheidung im dritten Spiel gefällt werden, wobei auch hier die volle Distanz von 30 Runden notwendig war um einen Sieger zu ermitteln, die Amerikaner konnten sich mit einem 16:14 den Einzug ins große Finale sichern. Das zweite Halbfinale war eine klare Angelegenheit für das letzte verbleibende europäische Team, der FaZe Clan konnte in zwei Spielen klar 16:4 und 16:3 gegen Cloud9 überzeugen und steht damit ebenfalls im Finale. FaZe Clan ist damit das einzige Team im Turnier, welches ohne Map-Verlust ins Finale einziehen konnte.

Der FaZe Clan behielt seine perfekte Statistik auch nach dem großen Finale bei. Schon auf der vom Gegner ersten gewählten Map de_inferno, dominierten die Europäer 16:3, auf de_overpass kam in Folge noch einmal Spannung auf, doch auch hier setzte sich der FaZe Clan 16:14 durch. FaZe nutzte schlussendlich die Möglichkeit das Turnier bereits auf Map drei - de_mirage, für sich zu entscheiden und besiegten die Amerikaner auch hier deutlich mit 16:4.

Tabelle & Preisgeld

Trivia 
Das Turnier wurde mit einer veralteten Version des Spiels gespielt, da der letzte Patch von Valve erst einen Tag vor Turnierbeginn eingespielt wurde. Da dieser Patch signifikante Änderungen von zwei Pistolen enthielt und die Spieler wenig Zeit hatten sich darauf vorzubereiten, wurde entschieden eine ältere Version des Spiels für das Turnier zu verwenden.

Am ersten Spieltag gab es wegen Vandalismus Internetprobleme in Brooklyn, deswegen traten bei der Übertragung technische Schwierigkeiten auf.

Weblinks 
 Coverage-Seite zur ESL One New York 2017 auf 99damage.de
 Offizielle Homepage der ESL One New York 2017 (englisch)
 Coverage-Seite zur ESL One New York 2017 auf hltv.org (englisch)
 Liquipedia-Artikel zur ESL One New York 2017 (englisch)

Einzelnachweise 

Electronic Sports League
E-Sport-Veranstaltung 2017